Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 1985 war die zwölfte Auflage der Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im Tower Ballroom in Blackpool in England statt.
Weltmeister wurde Paul Mifsud aus Malta durch einen 11:6-Sieg im Finale gegen den Waliser Dilwyn John.

Modus 
Die 44 teilnehmenden Spieler wurden in vier Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. Die zwei Bestplatzierten jeder Gruppe qualifizierten sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System ausgespielt wurde.

Vorrunde

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Finalrunde

Einzelnachweise 

1985
Snookerveranstaltung 1985
Billardturnier in Blackpool